

Geografia
Chalk – fiume dell'Ontario (Canada)
Chalk – parrocchia civile del distretto di Gravesham (Inghilterra, Regno Unito)

Geologia
Chalk – tipo di roccia sedimentaria calcarea

Letteratura
Chalk – romanzo di Paul Cornell

Persone
Alfred Chalk – calciatore inglese
Chris Chalk – attore statunitense
Gary Chalk – illustratore britannico

Televisione
Chalk – serie televisiva scritta da Steven Moffat